Вильяфранка-де-Дуэро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 10,4 км². Население — 349 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 C.R.A. Florida del Duero
 Peña El Garrafon de Villafranca de Duero 

Муниципалитеты Вальядолида